Интернационали БНЛ д'Италия 2010 е 67-ото издание на Интернационали БНЛ д'Италия. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Рим, Италия от 30 април до 8 май. Динара Сафина защитаваше титлата си, но отпадна във 2 кръг. Титлата завоюва Мария Хосе Мартинес Санчес, за която това бе 3-ти трофей като професионалистка и първи за годината. При двойките победителки от Интернационали БНЛ д'Италия 2009 бяха Су-Вей Хсие и Шуай Пън, но Хсие отказа участие, а Пън се включи в схемата на Ещорил Оупън 2010. Шампионки станаха поставените под номер 6 Жисела Дулко и Флавия Пенета.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Надя Петрова
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес
  Кара Блек /  Елена Веснина
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс
  Бетани Матек /  Дзи Ян
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета
  Квета Пешке /  Катарина Среботник
  Чиа-Джун Чуан /  Олга Говорцова

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Интернационали БНЛ д'Италия